SNK může být:
 Sdružení nezávislých kandidátů (SNK), české politické hnutí, vzniklé roku 2000, od roku 2002 s názvem Sdružení nezávislých (SN), od roku 2003 pod názvem SNK Sdružení nezávislých (SNK). 
 SNK Evropští demokraté (SNK ED), česká politická strana, vzniklá roku 2006 spojením dvou stran (ve sdružení byly již od roku 2004)
 Středočeské nakladatelství a knihkupectví, podnik fungující v letech 1968–92, založen SKNV
 SNK Corporation (Šin Nihon Kikaku), japonský výrobce videoher
 Sekretariát Názvoslovné komise; oddělení ČÚZK, v letech 1985–1997, kdy Názvoslovná komise ČÚGK, později ČÚZK, neexistovala, fakticky nahrazoval její činnost

Podobné zkratky 
 SKNV – Středočeský krajský národní výbor
 SNDK – Státní nakladatelství dětské knihy